Rester steht für:
 bretonischer Name der Stadt Retiers, Bretagne, Frankreich

Sonstiges:
 Rester Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika